Langschild steht für:

 Langschild, siehe Türschild
 Langschild, siehe Schild (Schutzwaffe)
 Langspitzschild, alternative Bezeichnung des Normannenschilds
 Scutum (Schutzwaffe), römischer Langschild
 Pavese, mittelalterlicher Belagerungsschild
 Setztartsche, Langform der mittelalterlichen Tartsche
 Beschusshemmender Schild in Langform